Osoby:
 Gottfried Härtel (ur. 1925) − niemiecki historyk
 Gottfried Christoph Härtel (1763-1827) − niemiecki wydawca
 Herbert Härtel (Architekt) (ur. 1928) − niemiecki architekt i urbanista
 Jens Härtel (ur. 1969) − niemiecki piłkarz i trener
 Klaus Härtel (ur. 1952) − niemiecki piłkarz
 Margret Härtel (ur. 1943) − niemiecka polityk
 Reinhard Härtel (ur. 1945) − austriacki historyk
 Robert Härtel (1831-1894) − niemiecki rzeźbiarz
 Roland Härtel (ur. 1944) − niemiecki polityk

Zobacz też:
 Breitkopf & Härtel − najstarsze na świecie, niemieckie wydawnictwo muzyczne
 Haertel
 Hertel